En anatomie, foramen (mot latin, au pluriel : foramina) signifie simplement « trou » ; on le rencontre par exemple pour le foramen ovale dans le cœur, ou pour le foramen magnum qui est en fait le grand trou percé dans l'os occipital.

Chez les crocodiliens, on trouve le foramen de Panizza.

Voir aussi 
 Foramen ovale (crâne), à la base du  crâne
 Foramen obturé, ou trou ischio-pubien
 Foramen jugulaire, ou trou déchiré postérieur, sur le crâne
 Foramen nasal, au milieu de l'os nasal
 Foramen sternal, au milieu du sternum
 Foramen intervertébral, ou trou de conjugaison, entre les vertèbres
 Foramen grand rond, entre l'endocrâne et l'exocrâne
 Ostium

Lexique de l'anatomie